Vítězky české volejbalové extraligy žen (od r. 1992):
 1992/93 - SK UP Olomouc 
 1993/94 - UP Mora Olomouc 
 1994/95 - UP Mora Olomouc 
 1995/96 - UP Mora Olomouc 
 1996/97 - PVK Olymp Praha
 1997/98 - SK Lapos Frenštát pod Radhoštěm
 1998/99 - PVK Olymp Praha
 1999/00 - SK Lapos Frenštát pod Radhoštěm
 2000/01 - SK Radegast Lapos Frenštát pod Radhoštěm
 2001/02 - VK KP Brno
 2002/03 - VK KP Brno 
 2003/04 - VK KP Brno 
 2004/05 - PVK Olymp Praha
 2005/06 - VK KP Brno 
 2006/07 - VK KP Brno 
 2007/08 - PVK Olymp Praha
 2008/09 - VK Prostějov
 2009/10 - VK Modřanská Prostějov
 2010/11 - VK Prostějov
 2011/12 - VK AGEL Prostějov
 2012/13 - VK AGEL Prostějov
 2013/14 - VK AGEL Prostějov

Související články 
 Vítězky československé volejbalové ligy žen 1930 - 1992

Externí odkazy 
 http://volejbal.idnes.cz/vol_zeny.asp?y=vol_zeny/historie.htm

 Vítězky české volejbalové extraligy žen